

Informatica 
 Microsoft XNA – framework per lo sviluppo di videogiochi prodotto da Microsoft

Codici 
 XNA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Regionale Northwest Arkansas, Fayetteville / Springdale, Stati Uniti
 xna – codice ISO 639-3 della lingua araba settentrionale antica
 Xeno Nucleic Acids (Acido xenonucleico) – materiale genetico artificiale, alternativo al DNA